Slovo otvírák má několik významů:

 otvírák (též otvírač) – mechanické zařízení, např.
 otvírák lahví
 otvírák na konzervy
 otvírák (slangově žurnalisticky) – hlavní článek stránky, případně celého vydání
 Votvírák – český hudební festival

Externí odkazy